IFI16 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 785 амінокислот, а молекулярна маса — 88 256.

Кодований геном білок за функціями належить до репресорів, активаторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як апоптоз, імунітет, вроджений імунітет, транскрипція, регуляція транскрипції, запальна відповідь, автофагія, поліморфізм, ацетиляція. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки